Grøn har flere betydninger:

 Grøn – en farve
 Grøn (musikarrangement) – en årlig tilbagevendende musikbegivenhed i Danmark (tidligere Grøn Koncert)
 Grøn (slægter) – forskellige adelsslægter